

Емба — місто, Мугалжарський район, Актюбинська область
 Емба — річка в Актюбинській області, впадає до Каспійського моря

Див. також 
 Ембинська міська адміністрація